Дуглас Реймонд «Космо» Клиффорд (Douglas Raymond «Cosmo» Clifford; род. 24 апреля 1945 года) — американский барабанщик, наиболее известный, как основатель и участник Creedence Clearwater Revival. После распада группы в конце 1972 года Дуглас Клиффорд выпустил сольный альбом и позже вместе с басистом Стю Куком вступили в the Don Harrison Band. В 1995 году Дуглас Клиффорд и Стю Кук основали группу Creedence Clearwater Revisited, которая вживую исполняет версии песен Creedence Clearwater Revival.

«The Beatles» оказали огромное влияние на манеру его игры на ранних этапах, а их появление на Шоу Эда Салливана в феврале 1964 года имело особое значение. «Они были квартетом и мы сказали, вау, мы можем это. Если эти ребята сумели пробиться из Англии и играть рок-н-ролл, мы можем это. Мы купили битловские парики. Мы пошли в театральный магазин, и, мне кажется, они в то время были париками наподобие The Three Stooges».

Ранние годы 
Ранние годы провёл в Сан-Франциско, начал играть еще в школьные годы. В 1959 году основал группу вместе с Джоном Кэмероном Фогерти, затем к ним присоединился Стю Кук и Том Фогерти (старший брат Джона), который на тот момент был известным вокалистом местного значения. Поэтому на раннем этапе группа называлась Tommy Fogerty and Тhe Blue Velvets, затем The Blue Velvets, и в итоге The Golliwogs.

В 1966 Клиффорд был призван в армию, где полгода отслужил в береговой охране. В 1967 году квартет получил контракт и сменили название на широко известное Creedence Clearwater Revival, где Creedence - исправленное имя одного из друзей Тома Фогерти, Clearwater было взято из телерекламы, а Revival (на анг. «возрождение») символизирует единство квартета.

Creedence Clearwater Revival 
Спустя пять лет после основания, квартет получит мировую известность. Они выпустили более ста двадцати миллионов копий своих записей, двадцать восемь миллионов записей были проданы только в США. Группа вошла в список «ста величайших артистов» журнала Rolling Stone. В 1993 была включена в Зал Славы рок-н-ролла. Самый известный их альбом, «Cosmo’s Factory», назван в честь Дугласа Реймонда «Космо» Клиффорда.

Карьера после распада CCR 
После распада квартета, Клиффорд и Кук основали группу Don Harrison Band. Они также основали Factory Productions, передвижную службу звукозаписи. В 1972 году Клиффорд выпустил сольную пластинку Cosmo. Клиффорд также продюсировал Groovers Paradise. В 1995 году Кук и Клиффорд организовали группу Creedence Clearwater Revisited, выступая с хитами группы Creedence Clearwater Revival, в связи с чем, Джон Фогерти судился с ними из-за названия (позже суды вынесли решение в пользу Кука и Клиффорда). Они гастролировали по всему миру, исполняя классику оригинальной группы.

В 2019 году Клиффорд и Кук объявили о роспуске группы после прощального тура.

Примечание 

Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Хосе
Члены Зала славы рок-н-ролла